Дракункулюс:
 Дракункулюс, или Дракункулус () — род растений семейства Ароидные.
 Дракункулюс, или Дракункулус (ришта) () — род паразитических червей, относящихся к типу  (эти черви вызывают у человека и животных заболевание дракункулёз).